Blacktail bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blacktail (Idaho)
 Blacktail (Montana)
 Blacktail (North Dakota)
 Blacktail (South Dakota)

Siehe auch: 
 Blacktail Butte 
 Blacktail Hills 
 Blacktail Lake
 Blacktail Mountain